Grochwitz steht für:
 Grochwitz (Harth-Pöllnitz), einen Ortsteil der thüringischen Gemeinde Harth-Pöllnitz (Landkreis Greiz)
 Grochwitz (Herzberg), einen Wohnplatz der Kreisstadt Herzberg (Elster) in Brandenburg
 Grochwitz (Schleiz), einen Ortsteil der Stadt Schleiz in Thüringen
 Grochwitz, deutsche Bezeichnung von Grochowice in der Landgemeinde Kotla im Powiat Głogowski in Polen